Diese Liste führt alle bekannten Länderspiele der Rugby-Union-Nationalmannschaft der DDR mit Ergebnis, Spielort und -tag auf. Es wird nicht garantiert, dass alle Spielergebnisse erfasst sind. Dies vor allem vor dem Vordergrund, dass die DDR auch Spiele gegen B-Nationalmannschaften und U-23-Teams in ihrer Statistik führte. Zu solchen Begegnungen kam es regelmäßig im Rahmen sogenannter Viernationenturniere. Solche Spiele sind in der Statistik nicht erfasst.

1951 bis 1960

1961 bis 1970

1971 bis 1980

1981 bis 1990

Austragungsorte der Heimspiele

Einzelnachweise 

Rugby Union (DDR)
Ddr Manner